Příjmení Coates nese více různých osobností:

 Eric Coates (1886–1957) – anglický violoncellista
 Ralph Coates (1946–2010) – anglický fotbalový záložník
 Sebastián Coates (* 1990) –  uruguayský fotbalista
 Ta-Nehisi Coates (* 1975) – americký spisovatel, scenárista a novinář